Ву́лиця Ґарета Джонса — назва вулиць у різних населених пунктах України.

 вулиця Ґарета Джонса — вулиця в місті Кременчук.

Провулок Ґарета Джонса 

 провулок Ґарета Джонса — вулиця в місті Київ.
 провулок Ґарета Джонса — вулиця в місті Кропивницький.
 провулок Ґарета Джонса — вулиця в місті Полтава.

Вулиці, названі на честь людей